Le mot anglais  (littéralement écorce filandreuse) sert à désigner indifféremment l'une ou l'autre des nombreuses espèces d'eucalyptus australiens qui ont une écorce épaisse et fibreuse. Comme tous les autres eucalyptus, les stringybarks appartiennent à la famille des Myrtacées. Dans certains régions très fertiles, certaines espèces (en particulier Eucalyptus obliqua) peuvent atteindre une hauteur importante, au‑delà de . Mais, en général, les stringybarks sont des arbres de taille moyenne (10 à  de haut). 

Les premiers colons européens utilisaient souvent l'écorce des stringybarks pour fabriquer les toitures et les murs des cabanes. 

Il existe de nombreuses espèces de stringybarks, notamment : 

 Le stringybark à feuilles bleues (Eucalyptus agglomerata) 
 Le stringybark brun (Eucalyptus baxteri, Eucalyptus laevopinea) 
 Le stringybark pâle (Eucalyptus cephalocarpa) 
 Le stringybark messmate (Eucalyptus obliqua) 
 Le stringybark rouge (Eucalyptus macrorhyncha) 
 Le stringybark jaune (Eucalyptus acmenoides, Eucalyptus muelleriana, Eucalyptus umbra) 
 Le stringybark à feuilles épaisses (Eucalyptus eugenioides) 
 Le stringybark blanc (Eucalyptus globoidea)

Des études ont montré que le stringybark à feuilles bleues était l'un des vingt eucalyptus préférés par les koalas.

Notes et références 

Flore en Australie
Myrtaceae